Ostrołęka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 La voïvodie d'Ostrołęka est une ancienne voïvodie de 1975 à 1998

dans la voïvodie de Łódź
 Ostrołęka est un village dans le powiat de Pajęczno 
 Ostrołęka est un village dans le powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Mazovie
 Ostrołęka est une ville 
 Ostrołęka est un village dans le powiat de Grójec
 Ostrołęka est un village dans le powiat de Radom

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Ostrołęka est un village